Een oblast van Kirgizië, zie Naryn (oblast)
 De hoofdstad van de oblast, zie Naryn (stad)
 Een rivier in Centraal-Azië, zie Naryn (rivier)